Deisinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Deisinger (1885–1970), deutscher Kommunalpolitiker und ehrenamtlicher Landrat
 Hans Deisinger (17. Jahrhundert), Meistersinger
 Jörg Deisinger (* 1966), Bassist der deutschen Hard-Rock-Gruppe Bonfire und Fotograf

Siehe auch:
 Deising